Ives kan som auktorsförkortning betyda:

 James Edmund Ives
 Joseph Christmas Ives

Robotskapade auktorsförkortningar